Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Действующий чемпион — Николас Массу — защищал свой титул, но уступил во втором круге.

Призёры

Посев 

<ol start="1">
  Роджер Федерер ''(Четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (Титул, Золотая медаль)
  Новак Джокович ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Николай Давыденко ''(Второй раунд)
  Давид Феррер ''(Первый раунд)
  Энди Маррей ''(Первый раунд)
  Давид Налбандян ''(Третий раунд)
  Джеймс Блейк ''(Полуфинал)

<ol start="9">
  Станислас Вавринка ''(Второй раунд)
  Жиль Симон ''(Третий раунд)
  Николас Альмагро ''(Первый раунд)
  Фернандо Гонсалес ''(Финал, Серебряная медаль)
  Михаил Южный ''(Третий раунд)
  Иво Карлович (Отказ)
  Николас Кифер ''(Третий раунд)
  Радек Штепанек ''(Первый раунд)
  Томаш Бердых ''(Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира